Lárisa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nomós Larísis, prefektur, Thessalien, 
 Lárisa (regionhuvudort i Grekland), Thessalien, Nomós Larísis, 

Robotskapade Greklandförgreningar